Slobozia se poate referi la:

Localități din România

Localități din Republica Moldova 

 Slobozia - oraș din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului
 Slobozia - sat din raionul Ștefan Vodă
 Slobozia Mare - sat din raionul Cahul
 Slobozia Nouă - sat din cadrul comunei Tătărăuca Veche din raionul Soroca
 Slobozia-Chișcăreni - sat din cadrul comunei Chișcăreni, Sîngerei din raionul Sîngerei
 Slobozia-Cremene - sat din cadrul comunei Vărăncău din raionul Soroca
 Slobozia-Dușca - sat din raionul Criuleni
 Slobozia-Hodorogea - sat din cadrul comunei Biești din raionul Orhei
 Slobozia-Horodiște - sat din cadrul comunei Horodiște din raionul Rezina
 Slobozia-Măgura - sat din cadrul comunei Bursuceni din raionul Sîngerei 
 Slobozia-Medveja - sat în cadrul comunei Medveja din raionul Briceni
 Slobozia-Rașcov - sat din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului
 Slobozia-Recea - sat din cadrul comunei Recea din raionul Rîșcani
 Slobozia-Șirăuți - sat din raionul Briceni
 Slobozia-Vărăncău - sat din cadrul comunei Vărăncău din raionul Soroca
 Slobozia - cartier în orașul Bălți

Localitate din Ucraina
Slobozia, comună în raionul Codâma, regiunea Odesa.

Localități omonime din Republica Moldova